Romà, habitant de la ciutat de Roma o dels ciutadans de l'antiga Roma
 Biografies:
 Romà I (Anglaterra, ? – novembre de 897), Papa de l'Església catòlica el 897 
 Romà I Lecapè, emperador romà d'Orient del 920 al 944
 Romà II el Jove, emperador romà d'Orient del 959 al 963
 Romà III Argir, emperador romà d'Orient del 1028 al 1034
 Romà IV Diògenes, emperador romà d'Orient del 1067 al 1071
 Romà de Cesarea o Romà d'Antioquia, venerat com a màrtir per diverses confessions cristianes.
 Romà Hispó, retòric romà
 Romà el Melode o l'Himnògraf, himnògraf grec, venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Romà l'Ostiari (Roma?, s. III - c. 258), empleat de la presó de Roma, convertit al cristianisme i mort màrtir a mitjan .
 Romà de Ravenna, exarca de Ravenna del 589 a la seva mort el 596 o 597.
 Romà Bonet i Sintes (Barcelona, 1886 - 1966), dibuixant caricaturista i pintor 
 Romà Casanova i Casanova, (Deltebre, 1956), sacerdot i bisbe de Vic 
 Romà Forns i Saldaña (1885 o 1886 - Barcelona, 1942) futbolista i entrenador de futbol català 
 Romà Gubern Garriga-Nogués (Barcelona, 1934) escriptor i historiador de mitjans de comunicació de masses català, ...
 Romà Perpinyà i Grau (Reus, 1902 - 1991), economista català 
 Romà Ribera i Cirera (Barcelona, 1848-1935) pintor català
 Narcís Fages de Romà (Figueres, 1813 - 1884 ), jurisconsult i agrònom empordanès 
 Juli Romà, poeta llatí
 Toponímia:
 Sant Romà (Pinell de Solsonès), capella d'estil romànic del municipi de Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Camí de Sant Romà d'Abella, pista rural transitable que recorre part dels termes municipals d'Abella de la Conca i d'Isona i d'Isona i Conca Dellà (a l'antic terme de Sant Romà d'Abella), a la comarca del Pallars Jussà.
 Pla de Sant Romà (Sant Romà d'Abella), plana agrícola d'Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)
 Sant Romà d'Abella (antic municipi), independent fins al 1970 quan s'integrà al municipi d'Isona i Conca Dellà.
 Sant Romà de les Bons, temple del conjunt medieval de les Bons (Principat d'Andorra).
 Sant Romà d'Abella, poble al Pallars Jussà Forma part del municipi d'Isona i Conca Dellà